Anthology — альбом-компиляция хитов и американского музыканта Майкла Джексона и группы The Jackson 5, в которой он выступал до своей сольной карьеры. Альбом был выпущен в США 14 ноября 1986 года звукозаписывающей компанией Motown и повторно перевыпущен 8 ноября 1995-го. В диск также входят редкие невыпущенные материалы 1973 года.

Список композиций

Первый диск 
 «Got to Be There»
 «Rockin' Robin»
 «Ain’t No Sunshine»
 «Maria (You Were the Only One)»
 «I Wanna Be Where You Are»
 «Girl, Don’t Take Your Love from Me»
 «Love Is Here and Now You’re Gone»
 «Ben»
 «People Make the World Go ’Round»
 «Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day»
 «With a Child’s Heart»
 «Everybody’s Somebody’s Fool»
 «Greatest Show on Earth»
 «We’ve Got a Good Thing Going»
 «In Our Small Way»
 «All the Things You Are»
 «You Can Cry on My Shoulder»
 «Maybe Tomorrow» (The Jackson 5)
 «I’ll Be There» (The Jackson 5)
 «Never Can Say Goodbye» (The Jackson 5)
 «It’s Too Late to Change the Time» (The Jackson 5)
 «Dancing Machine» (The Jackson 5)

Второй диск 
 «When I Come of Age»
 «Dear Michael»
 «Music and Me»
 «You Are There»
 «One Day in Your Life»
 «Make Tonight All Mine»
 «Love’s Gone Bad»
 «That’s What Love Is Made Of»
 «Who’s Looking for a Lover»
 «Lonely Teardrops»
 «Cinderella Stay Awhile»
 «We’re Almost There»
 «Take Me Back»
 «Just a Little Bit of You»
 «Melodie»
 «I’ll Come Home to You»
 «If’n I Was God»
 «Happy (Love Theme from „Lady Sings the Blues“)»
 «Don’t Let It Get You Down»
 «Call on Me»
 «To Make My Father Proud»
 «Farewell My Summer Love»

Альбомы 1986 года
Сборники песен Майкла Джексона
Альбомы 1995 года
Сборники на английском языке